Procacci, cognome italiano 

 Annamaria Procacci (1949) – politica italiana
 Domenico Procacci (1960) – produttore cinematografico italiano
 Giovanni Procacci (1955) – politico italiano
 Giuliano Procacci (1926-2008) – storico italiano
 Lino Procacci (1924-2012) – regista italiano
 Ugo Procacci (1905-1991) – storico dell'arte, funzionario e accademico italiano